Beaverdam Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Beaverdam Lake (Alaska)
 Beaverdam Lake (Florida)
 Beaverdam Lake (Illinois)
 Beaverdam Lake (Indiana)
 Beaverdam Lake (Kentucky)
 Beaverdam Lake (Grenada County, Mississippi)
 Beaverdam Lake (Tunica County, Mississippi)
 Beaverdam Lake (Washington)
 Beaverdam Lake (Ashland County, Wisconsin)
 Beaverdam Lake (Price County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Beaver Dam Lake